Леонид Евдокимов:
 Евдокимов, Леонид Викторович (1855—1928) — военный писатель.
 Евдокимов, Леонид Павлович (род. 1946) — народный депутат России.